Миколай Вольський (вітебський каштелян)
 Миколай Вольський (єпископ)
 Миколай Вольський (маршалок)
 Миколай Вольський (охмістр)

Також 
 Вольський (прізвище)
Вольські